Tenisový turnaj ATP Grand Prix Hassan II 2011 se konal ve dnech 4. - 10. dubna v marocké Casablance venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Albert Montañés (semifinále)
  Marcos Baghdatis (2. kolo)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Andrej Golubjov (2. kolo)
  Potito Starace (finále)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Fabio Fognini (čtvrtfinále)
  Victor Hănescu (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed03= 
|RD1-team03= F Volandri
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3= 
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= J Benneteau
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3= 

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= B Kavčič
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2= 
|RD1-score05-3= 
|RD1-seed06=WC
|RD1-team06= R El Amrani
|RD1-score06-1=4r
|RD1-score06-2= 
|RD1-score06-3= 

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= G Granollers-Pujol
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=3
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= F Fognini
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=4
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed11= 
|RD1-team11= P Riba
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= J Huta Galung
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3= 

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= P Andújar
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14= 
|RD1-team14= F Serra
|RD1-score14-1=1
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=2

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= B Phau
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3= 
|RD1-seed16=6/WC
|RD1-team16= J Chardy
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3= 

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= A Montañés
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3= 
|RD2-seed02= 
|RD2-team02= F Volandri
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3= 

|RD2-seed03= 
|RD2-team03= B Kavčič
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=5
|RD2-seed04=7
|RD2-team04= F Fognini
|RD2-score04-1=1
|RD2-score04-2=7
|RD2-score04-3=7

|RD2-seed05=4
|RD2-team05= A Golubjov
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=1
|RD2-score05-3=5
|RD2-seed06= 
|RD2-team06= P Riba
|RD2-score06-1=0
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=7

|RD2-seed07= 
|RD2-team07= P Andújar
|RD2-score07-1=78
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3= 
|RD2-seed08=6/WC
|RD2-team08= J Chardy
|RD2-score08-1=66
|RD2-score08-2=1
|RD2-score08-3= 

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= A Montañés
|RD3-score01-1=77
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3= 
|RD3-seed02=7
|RD3-team02= F Fognini
|RD3-score02-1=61
|RD3-score02-2=1
|RD3-score02-3= 

|RD3-seed03= 
|RD3-team03= P Riba
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=2
|RD3-score03-3= 
|RD3-seed04= 
|RD3-team04= P Andújar
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3= 

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= A Montañés
|RD4-score01-1=4
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3= 
|RD4-seed02= 
|RD4-team02= P Andújar
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=5
|RD1-team01= P Starace
|RD1-score01-1=7
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02= 
|RD1-team02= D Brands
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3= 

|RD1-seed03= 
|RD1-team03= R Machado
|RD1-score03-1=5
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3= 
|RD1-seed04= 
|RD1-team04=

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (vítězové)
  Paul Hanley /  Bruno Soares (2. kolo)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace ''(1. kolo)

Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Lindstedt  H Tecău
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Elgin  A Golubjov
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=[5]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= P Andújar  D Gimeno-Traver
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Kohlmann  S Ventura| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= D Bracciali  P Starace
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=[7]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Kukuškin  F Volandri
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= F Fognini  P Riba
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= R El Amrani  A Fattar
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= A Montañés  F Montañés-Roca
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=''' D Marrero

Odkazy

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2011
ATP World Tour 2011